Grünenfelder est un patronyme porté notamment par :

 Andi Grünenfelder (1960-), fondeur suisse ;
 Corina Grünenfelder (1975-), skieuse alpine suisse, spécialiste du slalom ;
 Jürg Grünenfelder (1974-), skieur alpin suisse ;
 Tobias Grünenfelder (1977-), skieur alpin suisse.